Демагин:
 Демагин, Николай Семёнович (1929) — забойщик рудника. Герой Социалистического Труда.
 Демагин, Сергей Александрович (род. 1986) — белорусский и российский хоккеист.

 Рузанова (Демагина), Екатерина Александровна (род. 1982) — российская баскетболистка.